Paperino pattinatore da brividi (Duck Out Of Luck) è una storia a fumetti disney del 1965, sceneggiata e disegnata da Carl Barks e pubblicata su Topolino n° 574.

Trama 
Gastone, escluso da una gara di pattinaggio, si veste tutto di nero e si iscrive con lo pseudonimo di Meraviglia Mascherata di Marvelsville. Alla fine la gara viene vinta da Paperino che però invece di un premio in denaro, riceve un artistico collage che Gastone è riuscito a vendere alla giuria.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Gastone Paperone
Carl Barks